Svínavatn (zu deutsch: Schweinesee) ist der Name etlicher Seen in Island:

 einen See südlich von Blönduós im Nordwesten Islands, siehe Svínavatn
 einen See am nördlichen Ende der Kjölur-Route, westlich des Blöndulón in der Grímstunguheiði im Nordwesten Islands, siehe Svínavatn (Grímstunguheiði)
 einen See im Heydalur nahe dem Hvammsfjörður auf der Halbinsel Snæfellsnes im Westen Islands, siehe Svínavatn (Heydalur)
 einen See nördlich des Hnappadalur im Süden der Halbinsel Snæfellsnes im Westen Islands, siehe Svínavatn (Hnappadalur)